Die Hana-cupid Japan Women’s Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Hiroshima. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 9. bis 15. September 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Hana-cupid Japan Women’s Open 2019 fand vom 8. bis 10. September 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Hiroshima